Cabo de San Antonio (o Cabo San Antonio) hace referencia a varios artículos:

Accidentes geográficos
 Cabo San Antonio, en el mar Argentino, partido de La Costa, provincia de Buenos Aires;
 Cabo de San Antonio (Cuba), extremo más occidental del país; forma parte de la reserva de la biosfera península de Guanahacabibes, en la provincia de Pinar del Río;
 Reserva natural del Cabo de San Antonio, en la costa norte de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España;